Davide Bramati (Vaprio d'Adda, 28 juni 1968) is een voormalig Italiaans wielrenner.

Carrière 
Bramati begon zijn carrière als beroepswielrenner in 1990 bij Diana - Colnago. Zeventien jaar later, na afloop van de Ronde van Italië 2006, eindigde zijn wielerloopbaan. Bramati werd vervolgens ploegleider bij Quickstep-Innergetic dat nu Quick Step-Alpha Vinyl heet.

Bramati werd voor het grote publiek bekend om de opnames in de ploegleiderswagen waar hij hard 'Si Si Si Si' (ja ja ja ja) roept als er een renner van zijn ploeg wint. Na de overwinning van Tony Martin in de 4e etappe van de Tour de France van 2015 kreeg Bramati door de Franse politie een schorsing van één dag opgelegd aangezien hij geen gordel droeg. Dit kwam aan het licht door 'juichfilmpje' van Bramati die uit zijn dak ging tijdens de laatste meters van Martin in deze etappe, het filmpje werd hierna door zijn ploeg Etixx-Quickstep verwijderd.

Belangrijkste overwinningen  
1989
 GP Capodarco
1995
6e etappe Ronde van Polen
1999
 1e etappe Ronde van Murcia
2000
 17e etappe Ronde van Spanje
2002
 4e etappe Ronde van Aragon

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Externe link 

Bramati, Davide
Bramati, Davide